The Arab (1915), een film van Cecil B. DeMille
The Arab (1924), een film van Rex Ingram